Tritantesi – abitanti di Maropati
Tritantesi – abitanti di Tritanti